Backs ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Backs (1949–2010), deutscher Manager
 Christian Backs (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Ernst Moritz Backs (1853–nach 1922), deutscher Reichsgerichtsrat

Siehe auch:

 Back (Begriffsklärung)
 Bax